Altun-Alem-Moschee ist der Name folgender Moscheen: 
 Altun-Alem-Moschee (Novi Pazar) in Novi Pazar, Serbien
 Altun-Alem-Moschee (Wien) in Wien, Österreich